Маренглен Верли (; род. 19 декабря 1951, Тирана) — албанский историк и учёный, член Академии наук Албании с 2009 года.

Биография 
Маренглен Верли родился в Тиране 19 декабря 1951 года. После окончания средней школы имени Петро Нини Люараси он поступил на историко-географическое отделение историко-филологического факультета Тиранского университета. В 1973—1979 годах Верли работал учителем в городе Лячи, расположенном в центральной Албании. С 1979 году он трудился в Институте истории () в Тиране, будучи его научным сотрудником до 2013 года. В 1985 году он получил степень кандидата исторических наук (), а в 1994 году — доктора наук (). В 1997 году Верли стал ассоциированным профессором, а в 2001 году — профессором. С 2005 по 2008 год он также занимал должности директора Института истории и главного редактора журнала . С созданием в 2008 году Центра албанологических исследований Верли получил место директора отдела Института истории, ныне входящего в ЦАИ, а также стал членом Академического совета ЦАИ. С 2009 года он является ассоциированным академиком () Академии наук Албании. На протяжении более 30 лет Верли читал лекции в Тиранском университете (на факультете истории и филологии, а также на факультете социальных наук), Центре докторантуры ЦАИ и Университете имени Александра Джувани в Эльбасане. Он является автором и соавтором множества публикаций, посвящённых истории албанцев на территории бывшей Югославии.

Публикации 
По состоянию на 2015 год:

Примечания 

Выпускники Тиранского университета